Огненный ангел:

 Огненный ангел — роман Валерия Брюсова
 Огненный ангел — основанная на нём опера Сергея Прокофьева